Элинор Джин Паркер (; 26 июня 1922 — 9 декабря 2013) — американская актриса. Призёр Венецианского кинофестиваля, а также номинантка на премии «Эмми» и «Золотой глобус», и три премии «Оскар».

Биография 
Элинор Паркер родилась 26 июня 1922 года в штате Огайо в деревне Сидарвилл в семье Лестера и Лолы Паркер. Вскоре после рождения её семья переехала в город Ист-Кливленд, где Паркер получила образование. После окончания школы в 1941 году она подписала контракт с киностудией «Warner Bros.». В том же году мог состояться её кинодебют в вестерне «Они умерли на своих постах», но уже отснятые сцены с ней были вырезаны из окончательной версии. Фактической её дебютной ролью стала медсестра Райан в военной драме «Солдаты в белом» в 1942 году. Далее последовали роли в фильмах «Важная шишка» (1942), «Миссия в Москву» (1943), «Никогда не говори прощай» (1946) и многих других.

В 1950 году актриса получила номинацию на премию «Оскар», а также стала обладательницей кубка «Вольпи» на Венецианском кинофестивале за свою роль в фильме «В клетке». 1955 год принёс Элинор Паркер уже третью номинацию на «Оскар» за роль австралийской оперной дивы Марджори Лоуренс в биографической ленте «Прерванная мелодия». В том же году она появилась в экранизации произведения Отто Премингера «Человек с золотой рукой», а спустя год исполнила роль Сабины МакДейд в комедийном вестерне «Король и четыре королевы», где главную роль сыграл голливудский мэтр Кларк Гейбл. В 1957 году на экране вышел ремейк картины «Седьмой грех», где Элинор Паркер сыграла героиню Греты Гарбо Кэрол Кэруин.

Наибольшего успеха актриса достигла в начале 1960-х, во многом благодаря роли баронессы Эльзы Шрёдер в фильме-мюзикле «Звуки музыки», принесшем ей в 1965 году мировую популярность. Несмотря на это, в дальнейшем она стала заметно меньше появляться на большом экране, отдав предпочтение ролям на телевидении. В 1970-х и 1980-х годах актриса исполнила роли в ряде популярных телесериалов, среди которых «Лодка любви», «Остров фантазий» и «Она написала убийство».

Элинор Паркер четыре раза была замужем, став матерью четырёх детей. Последний брак с бизнесменом Раймондом Хиршем продлился с 1966 года до его смерти от рака в 2001 году.

Паркер воспитывалась в протестантстве, но обратилась в иудаизм. Она сказала колумнисту New York Daily News Кей Гарделла (Kay Gardella) в августе 1969: «Я думаю, все мы евреи в душе. Я очень долго ждала обращения».

Её вклад в киноиндустрию США отмечен звездой на Голливудской аллее славы.

Скончалась утром 9 декабря 2013 года от осложнений после пневмонии.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Умершие от пневмонии
Люди, чей прах был развеян
Киноактрисы США
Члены Демократической партии США